Termenul „Licurici” se poate referi la:

 Licurici, Gorj, localitate în județul Gorj, Oltenia, România.
 Lampyridae (Licurici), o familie de insecte fosforescente
 Teatrul Republican de Păpuși "Licurici" din Chișinău, Republica Moldova

Dezambiguizare